

Lingue
Tem – Lingua gur

Sigle
 Tangenziale Est Esterna di Milano – Autostrada A58
 Transmission electron microscopy – microscopio elettronico a trasmissione
 TEM – Trasverso elettromagnetico, uno dei possibili modi di propagazione di un'onda elettromagnetica in una guida d'onda
 TEM – Moneta complementare greca
 Tranvie Elettriche Mendrisiensi

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua temne